Margit norvég királyné (1180 körül–1130) svéd királyi hercegnő, dán királyné, III. Magnus norvég király felesége
Margit norvég királyné (1155–1209) svéd királyi hercegnő, Sverre norvég király felesége
Margit norvég királyné (1208–1270), IV. Haakon norvég király felesége
Margit norvég királyné (1261–1283) skót királyi hercegnő, II. Erik norvég király első felesége
Margit norvég királyné (1353–1412) dán királyi hercegnő, VI. Haakon norvég király felesége